Бергсхамра:

 Бергсхамра — спортивное сооружение в Сульне, Швеция.
 Бергсхамра — станция Стокгольмского метрополитена.